Felipe Carcelén de Guevara y Sánchez de Orellana, VI marqués de Solanda y V de Villarocha (Quito, Imperio español, 1765 - Ibídem, 8 de agosto de 1823), fue un noble, político e ilustrado español nacido en la colonia de la Presidencia de Quito, actual República del Ecuador. Ocupó el puesto de Primer Alcalde Ordinario del Cabildo colonial de la ciudad de Quito, y participó de la Revolución Quiteña del 10 de agosto de 1809, en cuya Junta de Gobierno fue representante y vocal. Es uno de los más notables miembros de la Casa de Carcelén y de los Marqueses de Solanda.

Biografía 
Nació en la ciudad de Quito en el año 1765, en el acomodado seno de la influyente familia Carcelén de Guevara, siendo hijo legítimo de José Carcelén de Guevara y Pérez de Ubillús, V marqués de Villarrocha, e Isidora Sánchez de Orellana y Rada, hija del II marqués de Solanda.

Matrimonio y descendencia 
El 19 de junio de 1803 contrajo matrimonio con la joven Teresa de Larrea y Jijón, hija de un capitán del ejército acantonado en la ciudad de Otavalo; la ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de El Sagrario de la ciudad de Quito. La pareja tuvo siete hijos, de los cuales únicamente cuatro mujeres llegaron a la edad adulta:
Mercedes Felipa (1804-1804)
María Ana Francisca Felipa (1805-1861)
Josefa Santus Felipa (1807-1867)
Vicente José (1809-1810)
María Rosa Raimunda Deogracias (1811-1877)
María Manuela Juana Francisca (1814-1879)
Felipe Luciano (1821-1822)

Vida pública 
Heredó el título de Marqués de Solanda por parte de su tía materna, Mariana Sánchez de Orellana y Rada, cuando esta murió en 1803; tomando posesión del título el 8 de agosto del mismo año, tras el pago de media annata que le permitía también acceder al mayorazgo de la familia. El Marquesado de Villarrocha, en cambio, fue heredado en 1807 por parte de su padre, José Carcelén de Guevara y Pérez de Ubillús, aunque tomaría posesión del título recién el 22 de mayo de 1809.

Uno de los primeros cargos públicos que ocupó fue el de Capitán General de San Francisco de Borja, en el Virreinato del Perú. En 1793 fue nombrado Teniente de Gran Canciller de la Real Audiencia de Quito. Para 1804 fue elegido primer Alcalde ordinario del Cabildo de la ciudad de Quito, donde años después ocupó también el cargo de Tesorero de la Santa Cruzada. En 1809, tras la gesta del Primer Grito de Independencia, fue designado representante del barrio de La Catedral ante la Junta Soberana de Quito, de la que fue vicepresidente en un inicio y vocal después.

En 1822, tras la independencia del territorio, formó parte de la Asamblea Provincial de Quito, que dirigida por el mariscal Antonio José de Sucre buscaba nombrar un representante del Distrito del Sur para la Asamblea Nacional de la Gran Colombia, elección en la que participó el Marqués pero de la que salió victorioso el jurisconsulto ambateño Pablo Vásconez.

Fallecimiento 
El Marqués moriría el 8 de agosto de 1823 en la Mansión Carcelén, ubicada en el centro histórico de la ciudad de Quito, dejando como heredera mayor de su fortuna y títulos nobiliarios a la primera de sus hijos vivos: Mariana Carcelén y Larrea, que con el tiempo se convertiría en la miembro más notable del linaje Carcelén. Fue enterrado en la cripta familiar de la iglesia de San Francisco.

Condecoraciones y homenajes 
 Caballero Gran Cruz de la Orden de San Lorenzo, otorgado por la Primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito en 1809.
 En su honor existe una calle con escalinata ubicada en el barrio de La Loma Grande, del Centro Histórico de Quito.

Genealogía

Referencias 

Felipe Carcelén de Guevara y Sánchez de Orellana
Carcelen, Felipe
Carcelen, Felipe
Alcaldes del Cabildo colonial de Quito
Carcelen, Felipe
Historia de Quito
Carcelen, Felipe
Carcelen, Felipe
Carcelén, Felipe
Fallecidos en Quito